Radio Maximum est le cinquième album complet du groupe Le Volume était au maximum. L'album est initialement paru en 2005 sur le label du groupe, Paf! Disques, avant d'être relancé le  et distribué par Anubis.

Des vidéo-clips ont été tournés pour les pièces "Les Teenage Gluesniffers" et "Les princesses".

Liste des morceaux 
 Nadine va se marier
 Les princesses
 Nadine n'est plus seule
 Petite fille je t'aime
 Jeune conne
 Nadine ne m'aime pas
 Tu es belle
 Les Teenage Gluesniffers
 Pleurer
 Screwed Up

Auteurs 
Toutes les chansons ont été jouées, enregistrées et produites par Johnny Love. Il a composé seul toutes les pièces de l'album, à l'exception de "Les Teenage Gluesniffers" et "Screwed Up" pour lesquelles les membres du groupe The Queers sont crédités. Ces deux morceaux sont en effet des adaptations en français de, respectivement, "Teenage Gluesniffer" et "All Screwed Up" des Queers.

Radio maximum
Album du Volume était au maximum